Ллойд, Фрэнк (музыкант) — британский валторнист и музыкальный педагог.
 Ллойд, Фрэнк (режиссёр) — американский режиссёр и продюсер.

См. также 

 Фрэнк Ллойд Райт